Pakistaanse hockeyploeg (mannen)
 Pakistaanse hockeyploeg (vrouwen)